Olaszország
Monastero Bormida, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Monastero di Lanzo, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Monastero di Vasco, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében